Tasiusaq (Kujalleq), een plaats in de gemeente Kujalleq in Groenland
 Tasiusaq (Qaasuitsup), een plaats in de gemeente Qaasuitsup in Groenland